Poșta Veche se poate referi la:

Poșta Veche, Mehedinți, România
Poșta Veche (cartier din Chișinău), Republica Moldova